Kamesnica kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Kamešnica (bergskedja), 
 Kamešnica (berg), Federationen Bosnien och Hercegovina, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar